Table ouverte (émission télévisée) : émission télévisée suisse romande
Table ouverte (série télévisée) : série télévisée française de 1956